Ultimi bagliori di un crepuscolo (Viper Three) – romanzo di Walter Wager del 1972
 Ultimi bagliori di un crepuscolo (Twilight's Last Gleaming) – film del 1976 diretto da Robert Aldrich